Klasseneinteilung steht für:

 Klasseneinteilung (Statistik), die Einteilung von Merkmalswerten einer Stichprobe
 Klasseneinteilung im deutschen Reitsport, das Ordnungssystem im Turnier-Reitsport
 Partition (Mengenlehre), die Zerlegung einer Menge in disjunkte Teilmengen